Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Roczew – radziecki polityk
 Wasilij Roczew (strona ujednoznaczniająca)